Ква́зимона́рхия ( «как бы» + «монархия») — политический режим, при котором при формально республиканской форме правления первое лицо государства (квазимонарх) несменяемо, обладает почти неограниченной единоличной властью и передаёт свою власть по наследству. В этом её отличие от простой диктатуры. Также для квазимонархии, в отличие от других немонархических форм автократии, характерно достигающее почти религиозных форм почитание главы государства и поклонение ему.

Историческим примером данного строя служит принципат в Римской империи.Помимо этого историческим квазимонархиям можно отнести ДР Конго, Кубу и Никарагуа. Ярким примером квазимонархии в современном мире может служить Корейская Народно-Демократическая Республика, в которой формально избираемое первое лицо фактически назначается предшественником из числа своих сыновей. В современном мире к квазимонархиям можно отнести Азербайджан, Туркменистан, Габон, Сирию, Того, Экваториальную Гвинею и Чад. В будущем такими странами могут стать, Белоруссия и Таджикистан. Дети бывших правителей возглавляют Ботсвану, Филиппины, Сингапур и Кению, хотя там они не унаследовали власть от родителей.

См. также  
 Цезаризм
 Принципат
 Неофеодализм 
 Мафиозное государство 
 Новое средневековье

Монархия
Диктатура
Политология